La philosophie est une réflexion visant à une interprétation globale du monde et de l'activité humaine.

Culture 

 Philosophie, revue française de philosophie fondée en 1984 ;
 Philosophie Magazine, revue mensuelle française publiée par Philo Éditions depuis 2006 ;
 Philosophie, émission télévisée francophone diffusée sur Arte depuis 2008.

Divers 
 En France, on a longtemps désigné sous le nom de philosophie, souvent raccourci en philo, l'actuelle classe de terminale littéraire.

Homonymie de titre